Pop Life – gra komputerowa wydana przez Ubisoft w 2003 roku
 Pop Life – album Davida Guetty wydany w 2007 roku